Menno Coehoorn
Miejscowości w USA:
 Menno – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
Gminy w USA:
 Menno (ang. Menno Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Menno (ang. Menno Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mifflin
Miejsca w Paragwaju
 Menno (Paragwaj) - kolonia w departamencie Boquerón